Нурмагоме́дов — прізвище, що походить від мусульманського чоловічого імені Нурмагомед, яке в перекладі з арабської мови означає «світоч (Аллаха) — Магомеда»

Відомі носії 

 Нурмагомедов Абдулманап Магомедович (1962—2020) — російський, український спортсмен, тренер, майстер спорту СРСР з вільної боротьби, Заслужений тренер Росії, старший тренер збірної команди республіки Дагестан з бойового самбо. Чемпіон України з дзюдо і самбо.
 Нурмагомедов Абубакар Магомедович (1989) — дагестанський боєць змішаних бойових мистецтв.
 Нурмагомедов Осман Абдулвагабович (1998) — російський і азербайджанський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Нурмагомедов Хабіб Абдулманапович (1988) — дагестанський боєць змішаних бойових мистецтв, який виступає під егідою Абсолютного бійцівського чемпіонату (), чемпіон у легкій вазі.

Примітки 

Дагестанські прізвища